Newe Sza’anan (Hajfa)
 Newe Sza’anan (Jerozolima)
 Newe Sza’anan (Tel Awiw-Jafa)